Amoeba — открытая микроядерная распределённая операционная система, разработанная группой во главе с Эндрю Таненбаумом в Амстердамском свободном университете. Amoeba не основана ни на одной из существующих операционных систем, так как разрабатывалась «с нуля».

Цель проекта Amoeba — создать систему распределённых вычислений, которая предоставляла бы пользователю сеть компьютеров как одну рабочую станцию. Как утверждается на официальном сайте, данная операционная система используется в академической среде, промышленности и правительственных организациях около 5 лет.

Amoeba может работать на нескольких аппаратных платформах: SPARC, i386, i486, 68030, Sun 3/50 и Sun 3/60.

Поддерживается X Window System и эмуляция UNIX.

См. также 
 Minix
 GNU Hurd
 Plan 9

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Amoeba 
 Amoeba: A Distributed Operating System @ SourceForge.net

Свободные операционные системы
Распределённые вычисления
Программное обеспечение с лицензией MIT
Операционные системы на основе микроядер
Программы, разработка которых прекращена